Внешние чиновники империи Тан () — собирательное название всех чиновников огромной империи, служивших за пределами дворцового города и Чанъани, сода входили экстраординарные чиновники, возглавлявшие экспедиционные войска и всё территориальное руководство.

Экспедиционные войска

Пограничные армии

Гарнизоны 
Существует некоторая неопределённость относительно состава руководства гарнизонов. В любом случае гарнизоны (а также заставы, посты, укреплённые города) создавались на границах, но там где войск было меньше, чем в пограничной армии, то есть это были не столь опасные участки границы. Гарнизоны несколько раз реформировались, в том числе при введении Цзедуши, так что сложно определить точный состав.
В хроники упомянуто 20 высших, 90 средних, 135 низших гарнизонов.

Высший гарнизон  Шан чжэнь 
 1 Цзян  Командующий: основной 6-й ранг.
 2 Чжэньфу  Товарищ гарнизонного командующего: основной 6-й низший ранг.
 1 Цанцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела зернохранилищ: ранг сопровождающий 8-й низший.
Ведали зернохранилищами и складами, церемониями, нормами продовольствия и питания, медициной. Распределили дела для решения, следили за их исполнением, проверяли и визировали документы, снимали копии, ставили печати, снабжали бумагой и кистями служащих. Следили за ближайшими рынками.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам личного состава: ранг основной 7-й низший.

Средний гарнизон  Чжун чжэнь 
 1 Цзян  Командующий: основной 7-й высший ранг.
 1 Чжэньфу  Товарищ гарнизонного командующего: сопровождающий 7-й высший ранг.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам личного состава: ранг основной 9-й низший.
Исполняли и обязанности цанцао. Также вели списки пограничников, производили дисциплинарные взыскания. Следили за замками, снаряжением, оружием, ослами и конями, проведением земляных и столярных работ.

Низший гарнизон  Ся чжэнь 
 1 Цзян  Командующий: основной 7-й низший ранг.
 1 Чжэньфу  Товарищ гарнизонного командующего: сопровождающий 7-й низший ранг.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам личного состава: ранг сопровождающий 9-й низший.

Пограничные заставы 
Отражали нападения, обеспечивали безопасность границ. В хроники упомянуто 11 высших, 86 средних, 245 низших застав.

Высшая погранзастава  Шан шу 
50 человек.
 1 Шучжу  Начальник погранзаставы: основной 8-й низший ранг.
 1 Шуфу  Товарищ начальника погранзаставы: сопровождающий 8-й низший ранг.

Средняя погранзастава  Чжан шу 
30-50 человек.
 1 Шучжу  Начальник погранзаставы: сопровождающий 8-й низший ранг.

Низшая погранзастава  Ся шу 
Менее 30 человек.
 1 Шучжу  Начальник погранзаставы: основной 9-й низший ранг.

Цзедуши

Наместники 
Стандартной территориальной единицей империи был округ — чжоу . Но наиболее важные для империи единицы назывались фу , примерно переводится как «резиденция», «управление».

Му  — пастырь, глава столичного региона. Был му округа Цзинчжао, где располагалась Чанъань и округа Хэнань, где находился Лоян. Также были да дуду и да духу соответствующих областей. Все они были циньваны — братья или сыновья императора и занимались делами ишь номинально, редко покидая столицу. Вместо му округом управлял инь — правитель или местоначальник , вместо да дуду и духу — чжанши и «фу да духу» (обычно он же был главой администрации вана, то есть должность совмещения), соответственно.

Дуду  — единоличные управляющие главенствовали над одним или более округом, имеющим стратегическое значени для страны. Окружные начальники циши  формально не подчинялись военным дуду, а столице, но часто дуду совмещали и пост циши. Первых наместников назначил в 618 году Тан Гао-цзу, назвав административные главноуправляющие — цзунгуанфу . В 624 они были переименованы в дуду (都督), 2/3 из них располагались в приграничных районах.

Духу  — наместники или «общие покровители». Назначались в округа населённые неханьцами (этническими меньшинствами). Были подобны дуду.

Люшоу  — местоблюститель, экстраординарный «заместитель» императора. Впервые учредил Тан Тай-цзун во время Корейского похода. Замещал находящегося в походе императора. Это был, обычно, циньван или высший сановник. Заместителем люшоу становился Да цзанцзюнь ю цзиньувэй — гвардейский генерал. Впоследствии инь (尹) также стали называться местоблюстители, а младшие правители (少尹) стали их заместителями.

Три столицы  и особые округа  Сань ду хэ фу 
В танской империи было три столицы: Чанъань (Западная, основная столица), Лоян (Восточная столица), Тайюань (Северная столица, родина правящего дома Ли, особой роли не играла)
 1 Му  Пастырь: сопровождающий 2-й ранг.
Обычно родич императора, реально делами не занимался.
 1 Инь  Местоначальник: сопровождающий 3-й ранг.
Исполнял задачи своего начальника: распространял добродетель среди населения, инспектировал уезды, ведел надзором за нравами и обычаями, инспектировал тюрьмы, помогал сиротам и вдовам.
 2 Шаоинь  Младший местоначальник: сопровождающий 4-й низший ранг.
 2 Сылу цаньцзюньши  Младший местоначальник: основной 7-й высший ранг.
 4 Луши  Секретари: сопровождающий 9-й высший ранг.
Далее следуют главы хозяйственных отделов. В особых округах их было меньше наполовину, то есть не два, а по одному:
 2 Гунцао цаньцзюньши  Соучастники по делам отдела заслуг: основной 7-й низший ранг.
 2 Цанцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела зернохранилищ: ранг основной 7-й низший.
 2 Хуцао цаньцзюньши  Соучастник по делам подворного отдела: ранг основной 7-й низший.
 2 Тяньцао цаньцзюньши  Соучастник по делам земельных угодий: ранг основной 7-й низший.
 2 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела личного состава: ранг основной 7-й низший.
 2 Фацао цаньцзюньши  Соучастник по делам судного отдела: ранг основной 7-й низший.
 2 Шицао цаньцзюньши  Соучастник по делам общественных работ: ранг основной 7-й низший.
 6 Цаньцзюньши  Соучастник в делах: ранг основной 8-й низший.
 1 Вэньсюэ  Учёный литератор: основной 8-й высший ранг.
Преподавал пятикнижие. Эта должность формально была чиновничьей, но фактически её не являлась. У вэньсюэ были помощники. В столицах у вэньсюэ было по 80 учеников. В высших округах и великих и средних дудуфатах по 50 (или 60) человек. В низших дудуфатах и низших округах по 40 учеников, или в низших дудуфатах и средних округах по 50, а в низших округах по 40.
 1 Исюэ боши  Учёный знаток врачевания: сопровождающий 9-й высший ранг.
Предоставлял медицинские услуги. Имел помощника. По «Новой истори Тан» у него было по 20 учеников в столицах, дудуфатах и высших округах, в средних и низших округах по 10. По «Тан лю дянь»: в столицах по 20, в высших и средних дудуфатах и высших округах — 15, низших дудуфатах и средних округах −12, низших округах — 10.

Дудуфу  или Дудуфаты Округа единоличных управляющих 
Округа единоличных управлющих. Несколько обычных округов объединялись в военном отношении и подчинялись военному командованию. При этом формально гражданская власть была независима от военной, но зачастую на пост один и тот же человек являлся и дуду и губернатором.

Дудуфаты делились на высшие, средние и низшие.

Да дудуфу  Великий дудуфат 
 1 Дуду  Пастырь: сопровождающий 2-й ранг.
Возглавлял пехоту и конницу всех порученных ему округов, заботился о снаряжении, доспехах и оружии. Строил и поддерживал стены и оборонительные рвы, проверял гарнизоны крепостей и застав. Снабжал войска провиантом и решал любые иные вопросы.
 1 Чжанши  Главный администратор: сопровождающий 3-й ранг.
 2 Сыма  Главный администратор: сопровождающий 4-й низший ранг.

 1 Луши цаньцзюньши  Соучаствующий в делах секретарь: основной 7-й высший ранг.
 2 Луши  Секретари: сопровождающий 9-й высший ранг.
 1 Гунцао цаньцзюньши  Соучастники по делам отдела заслуг: основной 7-й низший ранг.
 1 Цанцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела зернохранилищ: ранг основной 7-й низший.
 1 Хуцао цаньцзюньши  Соучастник по делам подворного отдела: ранг основной 7-й низший.
 1 Тяньцао цаньцзюньши  Соучастник по делам земельных угодий: ранг основной 7-й низший.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам личного состава: ранг основной 7-й низший.
 1 Фацао цаньцзюньши  Соучастник по делам судного отдела: ранг основной 7-й низший.
 1 Шицао цаньцзюньши  Соучастник по делам общественных работ: ранг основной 7-й низший.
 5 Цаньцзюньши  Соучастник в делах: ранг основной 8-й низший.

 1 Шилин  Начальник рынка: ранг сопровождающий 9-й высший.
Следил за соблюдением торговых правил на рынках округов.
 1 Вэньсюэ  Учёный литератор: основной 8-й высший ранг.
Имел 50 (или 60) учеников.
 1 Исюэ боши  Учёный знаток врачевания: сопровождающий 9-й высший ранг.
Имел 20 (или 15) учеников и 2 помощника без ранга.

Чжун дудуфу  Средний дудуфат 
От великого дудуфата отличался следующим:
 У дуду основной 3-й ранг
 Введена должность 1 ближнего сопровождающего или бецзя , основного 4-го низшего ранга.
 У чжанши основной 5-й высший ранг.
 Один сымы основного 5-го низшего ранга.
 Луши цаньцзюньши с основным 7-м низшим рангом, луши те же.
 Остальные профильные цаньцзюньши с сопровождающим 7-м низшим рангом, обычные цаньцзюньши 4 человека с сопровождающим 8-м высшим раном.
 У Вэньсюэ сопровождающий 8-й высший ранг, у Исюэ боши основной 9-й высший ранг и одни безранговый помощник.

Ся дудуфу  Низший дудуфат 
От великого дудуфата отличался следующим:
 У дуду сопровождающий 3-й ранг
 1 ближний сопровождающий или бецзя , сопровождающий 4-го низшего ранга.
 У чжанши сопровождающий 5-й высший ранг.
 Один сымы сопровождающего 5-го низшего ранга.
 Луши цаньцзюньши с сопровождающим 7-м низшим рангом, луши те же.
 Остальные профильные цаньцзюньши с сопровождающим 7-м низшим рангом, обычные цаньцзюньши 3 человека с сопровождающим 8-м низшим раном.
 У Вэньсюэ сопровождающий 8-й низший ранг и 40 (или 50) учеников, у Исюэ боши основной 9-й высший ранг и одни безранговый помощник, и 20 (или 12) учеников.

Духуфу  или Духуфаты Округа наместников 
При переводе с английских книг: протектораты. Духуфаты создавались на границах империи, там где инородцы превышали китайцев численно. Духуфу были территориями, жившими под постоянной угрозой восстания или набега врагов. Зачастую духуфу создавались смотря по военной и демографической ситуации, при сильной власти их границы невероятно расширялись и сжимались при слабости, многие духуфу целиком перемещались вдоль границы, но названия не меняли. Самые знаменитые духуфу: шаньюйское в Гоби, аньдунское в Южной Маньчжурии, Бэйтинское в Уйгурии (сильно меняло границы), Аньсийское рядом с предыдущим, Аньшаньское по в Юньнане и до Вьетнама и другие.

Было два вида духуфу: Великие духуфу  и Высшие духуфу .

Да духуфу  Великий духуфат 
 1 Да духу  Великий общий покровитель: сопровождающий 2-й ранг.
 2 Фа да духу  Товарищи великого общего покровителя: сопровождающий 3-й ранг.
 2 Фа духу  Товарищ общего покровителя: основной 4-й высший ранг.

 1 Чжанши  Главный администратор: основной 5-й высший ранг.
 1 Сыма  Главный администратор: основной 5-й высший низший ранг.

 1 Луши цаньцзюньши  Соучаствующий в делах секретарь: основной 7-й высший ранг.
 2 Луши  Секретари: сопровождающий 9-й высший ранг.
 1 Гунцао цаньцзюньши  Соучастники по делам отдела заслуг: основной 7-й низший ранг.
 1 Цанцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела зернохранилищ: ранг основной 7-й низший.
 1 Хуцао цаньцзюньши  Соучастник по делам подворного отдела: ранг основной 7-й низший.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела личного состава: ранг основной 7-й низший.
 1 Фацао цаньцзюньши  Соучастник по делам судного отдела: ранг основной 7-й низший.
 3 Цаньцзюньши  Соучастник в делах: ранг основной 8-й низший.

Шан духуфу  Высший духуфат 
 1 духу  Великий общий покровитель: основной 3-й ранг.
 2 Фа дуду  Товарищ общего покровителя: сопровождающий 4-й высший ранг.

 1 Чжанши  Главный администратор: основной 5-й высший ранг.
 1 Сыма  Главный администратор: основной 5-й высший низший ранг.

 1 Луши цаньцзюньши  Соучаствующий в делах секретарь: основной 7-й низший ранг.
 ? Луши  Секретари: сопровождающий 9-й (низший?) ранг.
 1 Гунцао цаньцзюньши  Соучастники по делам отдела заслуг: основной 7-й высший ранг.
 1 Цанцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела зернохранилищ: ранг основной 7-й высший.
 1 Хуцао цаньцзюньши  Соучастник по делам подворного отдела: ранг основной 7-й высший.
 1 Бинцао цаньцзюньши  Соучастник по делам отдела личного состава: ранг основной 7-й высший.
 3 Цаньцзюньши  Соучастник в делах: ранг сопровождающий 8-й высший.

Административно-территориальные управляющие 
Стандартные территориальные единицы империи были выстроены по двухуровневой системе: уезды-сянь и округа-чжоу. Самый нижний уровень можно условно назвать местным самоуправлением, так как управлялся не государственными чиновниками, а утверждаемыми из местных жителей.

Сто крестьянских дворов (户, ху; при этом 4 семьи были соседями — линь 鄰, а пять семей пятидворной круговой поруки бао 保) были объединены в село (里 ,ли; при этом были деревни цунь 村 ниже уровнем), пять сёл в волость (鄉 ,сян). Жители городов делились на кварталы (坊, фан).

Эти низовые единицы возглавлялись начальниками чжэн , которые в литературе также называются деревенскими старостами, старшинами, квартальными, в зависимости от положения. Деревенский староста личжэн , выбирался уездными властями из лично-свободных простолюдинов, имеющих наградные должности 6-9-го рангов, это чаще всего были награждённые ветераны войн. Разрешалось брать старост из соседних сёл. Деревенских старост (村正) брали просто из уважаемых простолюдинов.

Округа  Чжоу 
Были трёх видов: высшие, средние и низшие, в зависимости от населения. В разные времена устанавливались разные критерии численности населения для округов: 20 000-40 000 и более для высшего, 20000-25000 и более в среднем, и менее 20000-30000 в низшем.

Высший округ  Шан чжоу 
 1 Цыши  Начальник округа, первоначально «Ревизор»: сопровождающий 3-й ранг.
Возглавлял округ, полномочия как у му и иней.
 1 Бецзя  Ближний сопровождающий: сопровождающий 4-го низший ранг.
 1 Чжанши  Главный администратор: сопровождающий 5-й высший ранг.
 1 Сыма  Главный администратор: сопровождающий 5-й низший ранг.

 1 Луши цаньцзюньши  Соучаствующий в делах секретарь: сопровождающий 7-й высший ранг.
 2 Луши  Секретари: сопровождающий 9-й низший ранг.

 1 Сыгун цаньцзюньши  Соучастник, ведающий делами заслуг: сопровождающий 7-й низший ранг.
 1 Сыцан цаньцзюньши  Соучастник, ведающий делами зернохранилищ: ранг сопровождающий 7-й низший.
 1 Сыху цаньцзюньши  Соучастник, ведающий подворными делами: ранг сопровождающий 7-й низший.
 1 Сытянь цаньцзюньши  Соучастник, ведающий делами земельных угодий: ранг сопровождающий 7-й низший.
 1 Сыбин цаньцзюньши  Соучастник, ведающий делами личного состава: ранг сопровождающий 7-й низший.
 1 Сыфа цаньцзюньши  Соучастник, ведающий судебными делами: ранг сопровождающий 7-й низший.
 1 Сыши цаньцзюньши  Соучастник, ведающий делами общественных работ: ранг сопровождающий 7-й низший.
 4 Цаньцзюньши  Соучастник в делах: ранг сопровождающий 8-й низший.

 1 Шилин  Начальник рынка: ранг сопровождающий 9-й высший.
Следил за соблюдением торговых правил на рынках округов.
 1 Чэн  Помощник: ранг сопровождающий 9-й низший.
Помощник начальника рынка.
 1 Вэньсюэ  Учёный литератор: сопровождающий 8-й высший ранг.
Имел 50 (или 60) учеников и 1 помощника без ранга.
 1 Исюэ боши  Учёный знаток врачевания: сопровождающий 9-й высший ранг.
Имел 20 (или 15) учеников и 1 помощника без ранга.

Средний округ  Чжун чжоу 
От великого дудуфата отличался следующим:
 У цыши основной 4-й низший ранг, у бэцзя основной 5-й низший
 У чжанши основной 6-й высший ранг.
 У сымы основного 6-го низшего ранга.
 Луши цаньцзюньши с основным 8-м высшим рангом, один луши с тем же рангом.
 Остальные профильные цаньцзюньши с основным 8-м высшим низшим рангом, обычные цаньцзюньши 3 человека с основным 9-м низшим раном.
 У Исюэ боши сопровождающий 9-й низший ранг, 10 или 12 учеников и одни безранговый помощник. Вэньсюэ был под именем цзинсюэ боши (учёный знаток канонических книг), в 780 они стали также назваться вэньсюэ в 812 должность отменена. У него было 50 учеников.
 Начальники рынков — без ранга.

Низший округ  Сячжоу 
От великого дудуфата отличался следующим:
 У цыши основной 4-й низший ранг, у бэцзя сопровождающий 5-й низший
 Чжанши нет.
 У сымы сопровождающий 6-й низший ранга.
 Луши цаньцзюньши с сопровождающим 8-м высшим рангом, один луши с тем же рангом.
 Остальные профильные цаньцзюньши с сопровождающим 8-м низшим низшим рангом, Сыгуна, Сыбина, Сыши — нет, обычные цаньцзюньши 2 человека с сопровождающим 9-м низшим раном.
 У Исюэ боши сопровождающий 9-й низший ранг, 10 учеников. Вэньсюэ был под именем цзинсюэ боши (учёный знаток канонических книг), в 780 они стали также назваться вэньсюэ в 812 должность отменена. У него было 40 учеников.
 Начальники рынков — без ранга.

Уезда  Сянь 
Уезды-сянь (縣) были 4 уровней:

Уезд возглавлял сяньлин  — начальник уезда.

Столичный уезд  Цзин сянь 
Особые единицы: два при Чанъани, два при Лояне, позже, два при Тайюане и Фэньсянь у императорской усыпальнице.
 1 Лин  Начальник уезда: основной 5-й высший ранг.
Повышал законопослушность, разбирал мелкие тяжбы, следил за землепользованием. Занимался переписями населения раз в 3 года. Руководил почтой, хранением зерна, следил отсутствием преступности, состоянием дорог, дамб, каналов. Мог перепоручить часть полномочий своим подчинённым, но в любом случае нёс ответственность.
 2 Чэн  Помощник: ранг сопровождающий 7-й высший.
 2 Чжубу  Регистратор: ранг сопровождающий 8-й высший.
 2 Луши  Секретари: сопровождающий 9-й низший ранг.
 6 Вэй  Пристав: сопровождающий 8-й низший ранг.
Распределяли дела по отделам, следили за податями и налогами тканью. Возможно, следили за безопасностью.
Остальные служащие были вспомогательными и не имели чиновничьих рангов.

Уезд столичной зоны  Цзи сянь 
Расположены в столичных округах.
 1 Лин  Начальник уезда: основной 6-й высший ранг.
 1 Чэн  Помощник: ранг основной 8-й низший.
 1 Чжубу  Регистратор: ранг основной 9-й высший.
 2 Вэй  Пристав: основной 9-й высший ранг.
Отстальные служащие были вспомогательными и не имели чиновничьих рангов.

Высший уезд  Шан сянь 
 1 Лин  Начальник уезда: сопровождающий 6-й высший ранг.
 1 Чэн  Помощник: ранг сопровождающий 8-й низший.
 1 Чжубу  Регистратор: ранг основной 9-й низший.
 2 Вэй  Пристав: сопровождающий 9-й высший ранг.

Средний уезд Чжун сянь 
 1 Лин  Начальник уезда: основной 7-й высший ранг.
 1 Чэн  Помощник: ранг сопровождающий 8-й низший.
 1 Чжубу  Регистратор: ранг сопровождающий 9-й низший.
 1 Вэй  Пристав: сопровождающий 9-й низший ранг.

Средне-низший уезд  Чжунся сянь 
 1 Лин  Начальник уезда: сопровождающий 7-й высший ранг.
 1 Чэн  Помощник: ранг основной 9-й высший.
 1 Чжубу  Регистратор: ранг сопровождающий 9-й высший.
 1 Вэй  Пристав: сопровождающий 9-й низший ранг.

Низший уезд  Ся сянь 
 1 Лин  Начальник уезда: сопровождающий 7-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: ранг основной 9-й низший.
 1 Чжубу  Регистратор: ранг сопровождающий 9-й высший.
 1 Вэй  Пристав: сопровождающий 9-й низший ранг.

Храмы Пяти Гор и Четырёх потоков  У юэ сы ду 
В отличие от иных культовых построек, управлявшихся государством, эти были относительно самостоятельны.
В каждом храме был всего один начальник — лин (各) основного 9-го высшего ранга, он и ведал жертвоприношениями, ему помогали 3 чтеца молитв и заклинаний (祝史, чжуши), 30 мужей (郎, лан, то есть работник без особо установленных обязанностей).

Внутренние заставы, рынки, переправы 
Заставы были призваны предотвратить перемещение преступников, бродяг и других неблагонадёжных. Для прохода нужна была подорожная (過所)

Шан гуань  Высшая застава 
По 4 сторонам света, по Чанъаньским дорогам, где проходил почтовые коммуникации.
 1 Лин  Начальник заставы: сопровождающий 8-й низший.
 1 Чэн Начальник заставы: основной 9-й низший.
Проверяли документы, вели учёт и т. д.

Чжан гуань  Средняя застава 
По 4 сторонам света, на Чанъаньским дорогам, где не проходил почтовые коммуникации.
 1 Лин  Начальник заставы: основной 9-й низший.
 1 Чэн Начальник заставы: сопровождающий 9-й низший.

Ся гуань  Низшая застава 
На остальных дорогах.
 1 Лин  Начальник заставы: сопровождающий 9-й низший.

Переправы  Цзинь 
Были высшими и низшими. Возглавлялись приставами (尉), которые, как и их служащие не имели рангов. Переправой равно считался мост и лодачная станция. Пересечение реки не по мосту или не на лодках переправы, в принципе, считалось преступлением.

Почтовые станции  И 
Располагались в 30 ли (около 9690 метров) одна от другой. По данным династийной истории в империи было 1639 таких станций. Станцию возглавлял старшина — чжан (長), вероятно не относился к ранговому чиновничеству.

Рынки  Ши 
В администрацию рынка всегда входил начальник рынка (市令) — шилин, его помощник (左, цзо, то есть «левый»), другой помощник (丞, чэн) был на рынках выше уездных. Писцы (史, ши), надзиратели (帥, шуай) следили за порядком посменно, смотрители зернохранилищ (倉督, цанду), все они были в числе 1-2 человека. На низовых рынках подобных служащих не назначали. Они не имели рангов и не являлись чиновниками.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Бюрократия Танской империи